Mark Simmonds peut désigner :

  (1955-), saxophoniste et compositeur néo-zélandais ;
 Mark Simmonds (1964-), homme politique britannique.